Nobuyuki Satō (ur. 1972) – japoński lekkoatleta
 Nobuyuki Satō – japoński judoka